

Веймаут — місто, штат Массачусетс
 Веймаут Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі

Веймут (Дорсет) — місто, Дорсет, Англія